Cap Farewell peut désigner :

 Cap Farewell (Nouvelle-Zélande), le point le plus au nord de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande.
 Cap Farvel ou Cap Farewell, le point le plus au sud du territoire du Groenland.
 Cape Farewell (Royaume-Uni), organisation artistique britannique fondée en 2002 pour étudier les changements climatiques dans le secteur de la culture